Nelles est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, historien canadien
 (née en 1997), skieuse alpine belge
 (1906-1998), ingénieur et professeur américain
 (1892-1951), officier naval canadien

 (1823-1887), ministre méthodiste canadien
 (1883-1937), avocat et professeur de droit américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme